Liassine Cadamuro (1988) – calciatore algerino
 Simone Cadamuro (1976) – ciclista su strada italiano